Абсолютный чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе 2017 года прошёл в Воронеже 25 ноября. В соревнованиях приняли участие около 80 борцов.

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Ссылки 
 
 

Чемпионаты России по греко-римской борьбе
События 25 ноября
Чемпионаты России в 2017 году
Спортивные соревнования в Воронеже
Чемпионаты России по вольной борьбе
Ноябрь 2017 года
2017 год в борьбе
2010-е годы в Воронежской области